O Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) é, juntamente com o Decap e Demacro, um órgão de execução de polícia territorial da Polícia Civil do Estado de São Paulo e tem por circunscrição toda a área do interior do Estado de São Paulo. 

Suas atribuições englobam todos os delitos ocorridos em sua circunscrição, ressalvados os de cunho militar e os de atribuição da União, além de diligências fora de sua região e por vezes fora do estado e/ou país.

Atualmente o Deinter conta com a seguinte estrutura

Divisão operacional 
Atualmente existem dez Deinter no estado, sendo cada um deles sediado em uma importante cidade e possuindo diversas Delegacias Seccionais de Polícia. Abaixo, listam-se os nove Deinter com suas respectivas cinquenta e duas Seccionais:

Deinter 1 - São José dos Campos 
 Seccionais
 Cruzeiro
 Guaratinguetá
 Jacareí
 São Sebastião
 São José dos Campos
 Taubaté

Deinter 2 - Campinas  
 Seccionais
 Bragança Paulista
 Campinas
 Campinas (criada a 2ª)
 Jundiaí
 Mogi Guaçu

Deinter 3 - Ribeirão Preto 
 Seccionais
 Araraquara
 Barretos
 Bebedouro
 Franca
 Ribeirão Preto
 São Carlos
 São Joaquim da Barra
 Sertãozinho

Deinter 4 - Bauru 
 Seccionais
 Bauru
 Jaú
 Lins
 Marília
 Ourinhos
 Tupã

Deinter 5 - São José do Rio Preto 
 Seccionais
 Catanduva
 Fernandópolis
 Jales
 Novo Horizonte
 São José do Rio Preto
 Votuporanga

Deinter 6 - Santos 
 Seccionais
 Itanhaém
 Jacupiranga
 Registro
 Santos

Deinter 7 - Sorocaba 
 Seccionais
 Avaré
 Botucatu
 Itapetininga
 Itapeva
 Sorocaba

Deinter 8 - Presidente Prudente 
 Seccionais
 Adamantina
 Assis
 Dracena
 Presidente Prudente
 Presidente Venceslau

Deinter 9 - Piracicaba 
 Seccionais
 Americana
 Casa Branca
 Limeira
 Piracicaba
 Rio Claro
 São João da Boa Vista

Deinter 10 - Araçatuba 
 Seccionais
 Andradina
 Araçatuba

Seccionais e organização policial 
Os Departamentos de Polícia voltados ao atendimento da população, estão divididos em dois tipos: Os Departamentos de Polícia Territorial e os Departamentos de Polícia Especializada. Os Deinter (bem como o Decap e o Demacro) estão inseridos no primeiro grupo, sendo o segundo destinado a Departamentos localizados na cidade de São Paulo e voltados à investigação e repressão de tipos específicos de crimes, como o DEIC (Departamento de Investigações Sobre o Crime Organizado), o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e o DENARC (Departamento de Investigações Sobre Narcóticos).

Os Departamentos de Polícia Territorial são os responsáveis pelo registro das ocorrências em geral, bem como por sua investigação quando for o caso. São eles que controlam os Distritos Policiais e as Delegacias Especializadas, tais como as DISEs (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), as DIGs (Delegacia de Investigações Gerais), as DIJUs (Delegacia de Proteção à Infância e à Juventude) e as DDMs (Delegacia de Defesa da Mulher).

Essas unidades policiais, de contato direto com a população, se distribuem pelas diversas cidades e, a fim de que possam ser melhor administradas, não respondem diretamente aos Deinter (ou Decap e Demacro no caso da cidade de São Paulo ou da Grande São Paulo), mas às suas respectivas Delegacias Seccionais, sendo que estas sim respondem diretamente aos seus Deinter.

Dessa forma, as Delegacias Seccionais de Polícia funcionam como órgão de administração em nível intermediário, a fim de facilitar a tomada de decisões.

Os Departamentos de Polícia Especializada não se dividem em Seccionais, mas em Divisões, de acordo com as necessidades de cada Departamento.

Ver também 
 Acadepol
 Conseg
 Decap
 Polícia Civil do Estado de São Paulo

Bibliografia 
 Estado de São Paulo. Catálogo de endereços e telefones da Polícia Civil do Estado de São Paulo. São Paulo: [s.n.]. 2006-2007.
 São Paulo: Decreto 51.039, de 9 de agosto de 2006.

Ligações externas 
 Página da Polícia Civil do Estado de São Paulo

Polícia Civil do Estado de São Paulo